Михаи́л Алекса́ндрович Ю́дин (род. 16 ноября 1975 года, посёлок Нагорный, Топчихинский район, Алтайский край) — российский серийный убийца, орудовавший в городе Бердске с 1998 по 2002 годы.

Биография 
Михаил Юдин родился 16 ноября 1975 года в посёлке Нагорном Топчихинского района Алтайского края. Жил в неполной семье с матерью и братом. После окончания восьми классов средней школы отслужил в армии. После увольнения в запас уехал в город Искитим Новосибирской области, где работал на стройке. Уже с раннего возраста семья и знакомые отмечали угрюмость Юдина и его скованность в общении с людьми. По их воспоминаниям, его характер менялся лишь в состоянии алкогольного опьянения — в эти моменты Юдин был открытым, улыбчивым и общительным. Летом 1998 года Юдин переехал в город Бердск, где познакомился с женщиной, стал жить у неё и работать в строительной бригаде.

Начало серии убийств и первый арест 
12 августа 1998 года у ограды бердского завода «Гигант» Юдин встретил одинокую женщину Веру Николаеву, познакомился с ней и предложил проводить её до дома. Затем в безлюдном месте напал на неё, изнасиловал в извращённой форме и попытался её задушить. Однако Николаева осталась жива, так как маньяка спугнули рабочие, шедшие на утреннюю смену. Женщина обратилась в милицию, но поймать насильника не удалось.

Спустя год, летом 1999 года, маньяк совершил первое убийство. Затащив 16-летнюю Анастасию Фатькову в кусты рядом с автобусной остановкой, маньяк насиловал её около часа. На сей раз, услышав шаги случайных прохожих, он не стал убегать. Ещё живая Фатькова попыталась привлечь к себе внимание, но ей это не удалось — Юдин задушил её, забрал часы и серьги и ушёл. Часы он подарил жене, а серьги — матери. Осенью 1999 года строительную бригаду, где работал убийца, командировали в Новосибирск. 23 ноября Юдин в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и убил Ольгу Карпову в её собственном подъезде. С жертвы он снял дублёнку, которую впоследствии подарил жене.

Через месяц после убийства Карповой Юдина задержали за попытку ограбления и в феврале 2000 года приговорили к 3 годам лишения свободы, но через 3 месяца амнистировали в связи с избранием Президента России. 14 июля 2000 года Юдин вышел на свободу.

Освобождение и продолжение серии убийств 
26 августа и 9 сентября 2000 года Юдин совершил ещё 2 убийства (21-летней Светланы Мининой и 22-летней Татьяны Самохваловой). Своих жертв он заманивал в безлюдные места, в частности — в лесопосадки Бердска. У убитой Татьяны Самохваловой, студентки Новосибирской консерватории, возвращавшейся с репетиции музыкального концерта в честь Дня города, он забрал на память флейту. Потом он часто и подолгу сидел в своём сарае, где любовался своими трофеями. 18 октября убийца попытался изнасиловать свою знакомую Елену Травину в её собственной квартире и тяжело ранил её, но та, оказав яростное сопротивление, выгнала его. Юдину пришлось дать взятку своей несостоявшейся жертве, чтобы она не заявила на него в милицию, и оплатить её лечение, а чтобы избежать разоблачения, он надолго прекратил нападения.

Между тем в городе началась паника. Юдин предпочитал невысоких брюнеток, одетых в обтягивающие брюки, а под это описание идеально подходила примерно каждая пятая жительница Бердска. Девушки старались ещё засветло вернуться домой, школьниц после уроков встречали родители. Многим женщинам пришлось перекрасить волосы и поменять стиль одежды.

Следующее убийство Юдин совершил лишь спустя 2 года, 7 декабря 2002 года. Жертвой стала 25-летняя Юлия Забиранник, которую маньяк убил в её собственной квартире. По этому делу был арестован ранее неоднократно содержавшийся в медицинском вытрезвителе 27-летний Алексей Вячеславович Гаськов, который взял убийство на себя, однако вскоре был изобличён в самооговоре. Впоследствии Алексей Гаськов был осуждён за изнасилование 11-летней девочки и приговорён к 10,5 годам лишения свободы.

Второй арест, следствие и суд 
В сентябре 2003 года Юдин был арестован, однако вскоре отпущен под подписку о невыезде. Тем временем была проведена генетическая экспертиза, которая подтвердила, что все убийства были совершены именно им. Маньяк вновь был заключён под стражу и вскоре признался в совершении 5 убийств и 23 разбойных нападений, грабежей, изнасилований. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Михаила Юдина полностью вменяемым и отдающим отчёт в своих действиях.

7 июня 2004 года дело было передано в суд, который 2 декабря приговорил Михаила Юдина к пожизненному лишению свободы в колонии «Полярная сова». Верховный Суд России оставил приговор без изменения.

В массовой культуре 
 Документальный фильм из цикла «Криминальная Россия» — серия «Ген убийцы» (2006 год)

Примечания 

Серийные убийцы России
Насильники России
Разбойники
Грабители
Заключённые ИК-18 «Полярная сова»
Серийные убийцы 1990-х годов
Серийные убийцы 2000-х годов
Преступники Новосибирской области